Lista przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksu S&P 500 (2007).

Przypisy 

Indeksy giełdowe
Spółki giełdowe
Listy związane z gospodarką

de:S&P 500
en:List of S&P 500 companies